Csehország
 Těšov, Milíkov településrésze a Chebi járásban
 Těšov, Uherský Brod településrésze a Uherské Hradiště-i járásban
 Dolejší Těšov, Hartmanice településrésze a Klatovyi járásban
 Hořejší Těšov, Hartmanice településrésze a Klatovyi járásban